Miasta w Jakucji – miasta i osiedla typu miejskiego stanowią w Jakucji niewielki procent miejscowości. Są to głównie stare osady, powstałe w trakcie rosyjskiej kolonizacji Dalekiego Wschodu. Poniższa tabela przedstawia wszystkie miasta i osiedla typu miejskiego w Jakucji:

Przypisy 

Miasta w Jakucji